Райо́н Кіта́ (, , «Півінічний район») — район міста Сайтама префектури Сайтама в Японії. Станом на  площа району становила  км². Станом на  населення району становило  осіб.

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  http://www.city.saitama.jp/index_kitaku.html 

Сайтама
Міські райони Японії